Экстракласа 2009/2010 () — 76-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 31 июля 2009 года и закончился 15 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2009/2010 на 90minut.pl
 Чемпионат Польши 2009/2010 на rsssf.com

2009/2010
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2009 году
Спорт в Польше в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010